Корпус се може односити на:

 Корпус, војна јединица састављена од више дивизија
 Корпус специјалних јединица, војна јединица Српске војске Крајине
 Корпус народне одбране Југославије, посебна јединица Народноослободилачке војске Југославије